Villar-d’Arêne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Villar de Argañán – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León
 Villar de Cañas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Villar de Ciervo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León
 Villar de Corneja – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila, w Kastylii i León
 Villar de Fallaves – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León
 Villar de Olalla – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Villar de Peralonso – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León
 Villar de Plasencia – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estramadurze
 Villar de Rena – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze
 Villar de Samaniego– gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León
 Villar de Torre – gmina w Hiszpanii, w prowincji La Rioja, w La Rioja
 Villar del Ala – gmina w Hiszpanii, w prowincji Soria, w Kastylii i León
 Villar del Cobo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Villar del Olmo – miasto w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madryt, leżące przy autostradzie, która łączy Madryt z Walencją.
 Villar de Gallimazo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León
 Villar del Humo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Villar del Salz – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Villar Dora – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Villar-en-Val – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Aude
 Villar Focchiardo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Villar-Loubière – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Wysokie
 Villar Pellice – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Villar Perosa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Villar y Velasco – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha

 Cecilia Villar – meksykańska lekkoatletka, tyczkarka
 Jonathan Villar – dominikański baseballista występujący na pozycji łącznika w Baltimore Orioles
 José Ramón Villar – hiszpański ksiądz z Prałatury Opus Dei, teolog
 Juan Villar – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika w CA Osasuna
 Justo Villar – paragwajski piłkarz grający na pozycji bramkarza